Miejscowości w Polsce
 Podlesie Drugie – przysiółek wsi Łapczyca w woj. małopolskim w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Podlesie Drugie – część wsi Burzyn w woj. małopolskim w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów (W PRNG jest tylko Podlesie)
 Podlesie Drugie – nazwa oboczna do Mały Podlas, będącej częścią wsi Glinik Zaborowski